Tália - uma das nove musas da mitologia grega
 Tália (cárite) - uma das três graças, as filhas de Zeus e Eurínome
 Tália, título do Livro III das Histórias, de Heródoto

Veja também 
 Thalia - desambiguação

Desambiguação